Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie , se dispute du  au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Paola Suárez.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2007)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2007
Tennis en janvier 2007